Bernhardskloster steht für:

 Kloster Tänikon in Aadorf, Schweiz 
 Stift St. Bernhard, ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Niederösterreich
 Sint Bernardusabdij in Hemiken, Belgien, siehe Kloster Hemiksem 
 Abtei St. Bernhard (Bornem), Belgien 
 Kloster Saint-Bernard (Tulle), Frankreich 
 Kloster Piedad Bernarda in Madrid